Села:
 Монастирець — Закарпатська область, Хустський район, Горінчівська сільська громада
 Монастирець — Львівська область, Львівський район, Комарнівська міська громада
 Монастирець — Львівська область, Самбірський район, Ралівська сільська громада
 Монастирець — Львівська область, Стрийський район, Грабовецько-Дулібівська сільська громада
 Монастирець — Львівська область, Стрийський район, Журавненська селищна громада